Standing Rock ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Standing Rock (Alabama)
 Standing Rock (Kentucky)
 Standing Rock (New Mexico)

Weiteres:
 Standing Rock Reservation, Indianerreservat in South- und North Dakota